

Aziende 
 i2 Limited – produttore di software britannico
 i2 Technologies – azienda statunitense che si occupa di gestione della catena di distribuzione
 Internet2 – consorzio per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni per internet

Codici 
 I2 – codice vettore IATA di Munich Airlines